Salto śmierci – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Bogusław Polch. Jest to kontynuacja historii przedstawionych w zeszytach z tej serii zatytułowanych: Nocna wizyta, Wąż z rubinowym oczkiem i Pogoń za lwem.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik przybywa do cyrku "Jeno" w charakterze pracownika naukowego jako Jan Żbikowski. Chce w ten sposób zbliżyć się do pracowników cyrku i rozwiązać sprawę czterech napadów. Tam na podstawie obserwacji i rozmów rozpoznaje członków bandy "Kruka" i "Czarnego". "Czarny" zaczyna się niepokoić. Gdy wypytuje "Kruka" o śmierć "Bociana" - tragicznie zmarłego członka bandy - "Kruk" postanawia go zlikwidować. Planuje to zrobić podczas "salta śmierci", numeru akrobatycznego, który przedstawia "Czarny". W tym celu nadpiłowuje śruby mocujące trapez. Widzi to Kapitan Żbik, który zapobiega tragedii, aresztując szefa bandy "Kruka" i jego pomocnika "Czarnego".

Dodatki 

Umieszczone w pierwszych dwóch wydaniach. 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę przedstawiono autentyczna historię sierżanta MO Bronisława Kowalewskiego, który uratował życie tonącemu. 
 Na ostatniej stronie w cyklu Nauka i technika w służbie MO omówiono drobiny metalu jako cenny dowód w śledztwie, oraz zamieszczono kroniki MO - 1945 województwo wałbrzyskie.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1972 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1982 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  III 2002 - "Muza"
 wydanie  IV 2008 - "Muza"
 wydanie  V 2017 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, B. Polch: Salto śmierci. Warszawa: Sport i Turystyka, 1982.

Kapitan Żbik
Twórczość Bogusława Polcha